Apionsoma är ett släkte av stjärnmaskar. Apionsoma ingår i familjen Phascolosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Apionsoma